WIM est un sigle ou un acronyme pouvant faire référence à :
 Format Windows Imaging (WIM) ;
 .

Wim est un prénom néerlandais et germanique. Il est porté par exemple par :

 Wim Kok, un ancien premier ministre néerlandais ;
 Wim Duisenberg, un ancien gouverneur néerlandais de la banque centrale européenne ;
 Wim van Est, premier cycliste néerlandais à avoir porté le maillot jaune du Tour de France ;
 Wim Wenders, un réalisateur allemand.

Wim est un code pouvant faire référence à :
 La langue wik-mugkan, une langue aborigène d'Australie, dans la norme ISO 639-3.

Homonymie de prénom